Brikcha är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Chefchaouen Province och regionen Tanger-Tétouan, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Brikcha ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Brikcha är lite kuperad. Runt Brikcha är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ouezzane,  km söder om Brikcha. Trakten runt Brikcha består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tanger-Tétouan